Le Buick Terraza est un modèle d’automobile du constructeur américain Buick. Il dérivait très étroitement de ses cousins Chevrolet Uplander, Pontiac Montana SV6 et Saturn Relay.

Notes et références 

Terraza
Automobile des années 2000
Monospace